

Monte Alegre est une municipalité du Paraná
 Monte Alegre est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Monte Alegre de Goiás est une municipalité de l'État du Goiás
 Monte Alegre de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Monte Alegre est une commune du Pará.
 Monte Alegre do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Monte Alegre dos Campos est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Monte Alegre de Sergipe est une municipalité de l'État du Sergipe
 Monte Alegre do Sul est une municipalité de l'São Paulo

Monte Alegre, une localité située au nord-ouest de l'île de Principe.

Voir aussi

 Monte

Homonymie de toponyme